Копанец — топоним:

Россия 
 Копанец — хутор в Алексеевском районе Белгородской области.
 Копанец — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Копанец — гора в Кусинском районе Челябинской области.
 Копанец — озёра в Красноборском районе Архангельской области.
 Копанец — озеро в Лоухском районе Карелии.